La expresión Chatterton puede referirse a:
 El poeta inglés Thomas Chatterton (1752-1760)
 La obra de teatro Chatterton, de Alfred de Vigny.
 La ópera Chatterton, de Ruggero Leoncavallo.